Onderdistrict in indonesië
 Dukun (Magelang), een onderdistrict van het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Dukun (Gresik), een onderdistrict van het regentschap Gresik in de provincie Oost-Java
Plaats in indonesië
 Dukun (Dukun), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Dukun (Karang Tengah), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java